El campionat d'escacs de Croàcia és una competició d'escacs organitzada des del 1992 per determinar el campió nacional de Croàcia.

Guanyadors 

| valign=top |
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Seu !! Guanyadora
|-
| 1 || 1992 || Pula || Albina Paraminski
|-
| 2 || 1992 || Đakovo || Vlasta Maček
|-
| 3 || 1993 || Zagreb || Mirjana Medić
|-
| 4 || 1994 || Poreč || Mirjana Medić
|-
| 5 || 1995 || Slavonski Brod || Mirjana Medić
|-
| 6 || 1996 || Pula || Mirjana Medić
|-
| 7 || 1998 || Pula || Zorica Puljek Salai
|-
| 8 || 1999 || Pula || Vlasta Maček
|- 
| 9 || 2002 || Zagreb || Mara Jelica
|-
| 10 || 2003 || Rabac || Mirjana Medić
|-
| 11 || 2004 || Zagreb || Rajna Šargač
|-
| 12 || 2006 || Zagreb || Mirjana Medić
|-
| 13 || 2007 || Đakovo || Borka Franciskovic
|-
| 14 || 2008 || Đakovo || Borka Franciskovic
|-
| 15 || 2009 || Zadar || Borka Franciskovic
|-
| 16 || 2010 || Krapina || Borka Franciskovic
|-
| 17 || 2011 || Topusko || Borka Franciskovic
|-
| 18 || 2012 || Topusko || Mirjana Medić
|-
| 19 || 2013 || Rijeka || Borka Franciskovic
|-
| 20 || 2014 || Zagreb || Valentina Golubenko
|}
|}

Referències

Enllaços externs 
 Algunes biografies de jugadors croats 
 Llista completa de campiones  

Croàcia
Croàcia
Escacs a Croàcia
Escacs
Croàcia
Croàcia